IUT o iut puede referirse a:
Iut, juego tradicional coreano.
Instituto Universitario de Tecnología, en Venezuela;
Institut universitaire de technologie, parte del sistema universitario francés.